Dahlenburg steht für 

 Dahlenburg, Ort in Niedersachsen

Dahlenburg ist der Familienname folgender Personen
 Birgit Dahlenburg (1959–2017), deutsche Kunsthistorikerin
 Kurt Dahlenburg (1889–??), deutscher Politiker (LDP)
Siehe auch:
Dahlenberg